Benedetti se poate referi la: 

 Arturo Benedetti Michelangeli, pianist clasic italian
 Christian Benedetti, regizor și actor de film, scenă, televiziune și voce francez
 Giambattista Benedetti,  matematician, inginer și filozof italian
 Lúcia Benedetti,  scriitoare, dramaturgă, editoare de carte și traducătoare braziliană
 Mario Benedetti, eseist, jurnalist, nuvelist, romancier și poet uruguayan